Chiesa di San Giacomo e San Vincenzo – a Gromo
 Chiesa di San Giacomo e San Vincenzo – a Cremona 
 Chiesa dei Santi Giacomo e Vincenzo – a Breslavia in Polonia